désigne :

 Leawood, une ville située dans le Kansas ;
 Leawood, une ville située dans le Missouri.

Homonymie de localités aux États-Unis